Сезон 2011/2012 годов стал для ФК «Атлетик Бильбао» 113-м в его истории.

Чемпионат Испании 2011/12 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2011/2012

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига Европы УЕФА 2011/12

Раунд плей-офф

Групповой этап

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2011/2012
Атлетик Бильбао